

Località

Comalapa, comune del dipartimento di Chalatenango

Comalapa, comune del dipartimento di Chimaltenango

Comalapa, comune del dipartimento di Chontales